Fallen Angel – album brytyjskiej grupy Uriah Heep
 Fallen Angel – piosenka brytyjskiej grupy King Crimson
 Fallen Angel – singel amerykańskiej grupy Poison, z albumu Open Up and Say... Ahh!